Différentes œuvres portent le titre de Suite pour violoncelle : 
les six Suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach (BWV 1007 à 1012) ;
les trois Suites pour violoncelle de Benjamin Britten : 
Suite pour violoncelle , 
Suite pour violoncelle , 
Suite pour violoncelle  ; 
et la Suite pour violoncelle solo de Wolfgang Fortner.